S41:
 S41 — линия Берлинской городской электрички
 S41 Vagir — подводная лодка